Hvězdy a pruhy (anglicky Stars and Stripes) může znamenat:

 vlajka Spojených států amerických
 Hvězdy a pruhy (knižní série) – knižní trilogie amerického spisovatele Harryho Harrisona
 Stars and Stripes – americké noviny